ThinBasic — интерпретатор языка компьютерного программирования, похожий на Бейсик.

Описание 
Хотя изначально он был разработан в основном для компьютерной автоматизации, благодаря своей модульной структуре его можно использовать для решения широкого круга задач.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Бейсик